

Communes françaises 
 Saint-Pierre-du-Perray, département de l'Essonne
 Le Perray-en-Yvelines, département des Yvelines

Lieux-dits et quartiers 
 Le Perray, quartier de Sainte-Geneviève-des-Bois, département de l'Essonne
 Le Perray, lieu-dit de la commune de Beaumont-du-Gâtinais, département de Seine-et-Marne
 Le Perray, lieu-dit de la commune d'Allaire, département du Morbihan
 Le Perray, lieu-dit de la commune de Terranjou, département de Maine-et-Loire
 Perray, lieu-dit de la commune de Castelsagrat, département de Tarn-et-Garonne
 Perray, lieu-dit de la commune de Montreuil-Poulay, département de la Mayenne 
 Perray, lieu-dit de la commune de Rilly-sur-Vienne, département d'Indre-et-Loire

Bâtiments 
 Château du Petit-Perray, Vaas, département de la Sarthe 
 Hôtel du Perray, Angers, département de Maine-et-Loire
 Abbaye du Perray-Neuf, Précigné, département de la Sarthe
 Abbaye du Perray-aux-Nonnains, Écouflant, département de Maine-et-Loire
 Groupe public de santé Perray-Vaucluse, centre hospitalier spécialisé, département de l'Essonne

Transports 
 Gare du Perray, Le Perray-en-Yvelines, commune des Yvelines
 Ancienne gare de Perray-Jouannet, Chavagnes, département de Maine-et-Loire
 Ancienne ligne de Perray-Jouannet aux Fourneaux

Patronyme 
 Régis Perray (1970-), Artiste plasticien français

Homonymie de toponyme
Homonymie de monument
Homonymie de patronyme
Patronyme français